Соревнования по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх 1976 прошли с 7 по 10 сентября. Было разыграно 2 комплекта наград. Соревнования прошли в одном из крупнейших городских парков в мире, в Английском саду, в  Мюнхене.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Страны-участницы

Ссылки
Official Olympic Report

Соревнования на летних Олимпийских играх 1972
Стрельба из лука в Германии